Cink silikat se može odnositi na:

 Hemimorfit, cink sorosilikat
 Vilemit, cink neosilikat
 Saukonit, cink filosilikat